Похи́ла ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Похила вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Похила вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Похила вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Похила вулиця — вулиця в місті Калуш.
 Похила вулиця — вулиця в місті Київ.
 Похила вулиця — вулиця в місті Львів.
 Похила вулиця — вулиця в місті Одеса.

Похила вулиця — вулиця в місті Виборг.
 Похила вулиця — вулиця в місті Красноярськ.
 Похила вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.

Вулиці